Поливановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Поливановка — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Поливановка — внутригородской посёлок города Саратов Саратовской области.
 Поливановка — деревня в Новоспасском районе Ульяновской области, упразднена в 2002 г.

Украина 
 Поливановка — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.